Västerören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västerören (Saltvik, Åland), 
 Västerören, Hangö, Nyland, 
 Västerören, Lovisa, Nyland,

Se även
Västerörarna
Västerön
Österören

Robotskapade Finlandförgreningar